Fährturm steht für:

 Fährturm (Mehring),  Kulturdenkmal in Mehring (Mosel), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Fährturm (Schweich), Kulturdenkmal in Schweich an der Mosel, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Fährtürme (Trittenheim), Fährturmpaar an der Mosel in Trittenheim